Werner Sommerauer (n. 1936 – d. 2015) a fost un opozant al regimului comunist din România.

Două proteste
Constituția României din 1965 și Decretul 212 din 1974, publicat cu anticiparea semnării Declarației de la Helsinki în 1975, prevedeau explicit libertăți politice fundamentale ale cetățenilor (libertatea de gândire, conștiință, religie și opinie), care rămâneau pur formale. Vorbește liber împotriva acestor nedreptăți, știute și acceptate tacit. 

Se ridică de asemenea împotriva fricii și cinismului din viața de zi cu zi, împotriva consecințelor morale mai puțin conștientizate și acceptate ale aservirii la un sistem ideologic mincinos și duplicitar, împotriva degradării umane profunde într-un astfel de mediu nociv, a indolenței și prostiei la care dă naștere.

Biografie
•	Poate urma doar 5 clase, fiind etnic german sas într-o Romanie sub ocupatie sovietică. Compensează prin studiu independent, obținând de exemplu licențe de radioamator si fotograf în 1964.

•	De profesie instalator de rețele de încălzire centrală, lucrează în timpul liber la o Enciclopedie a aberațiilor, prostiei și crimelor sistemului comunist din România.

•	1977 devine opozant declarat al regimului după revolta din Valea Jiului

•	1979 scrisoarea de aderare la sindicatele clandestine este interceptată și urmată de o persecuție care nu îl itimidează   

•	1987 participă la demonstrația de protest de la Brașov  . Este relocat cu domiciliul obligatoriu la Tulcea, unde a lucrat la Intreprinderea de Construcții Navale si Utilaj Tehnologic. 

•	1988 trimite printr-un șofer de TIR o scrisoare de protest care este citită la postul de radio Europa Liberă.

•	1989 se reîntoarce la Brașov

Note